Karl Wennberg kan syfta på:

* Karl Wennberg (1902–1993), svensk nykterhetsman
 Karl Vennberg (1910–1995), svensk författare, översättare och kritiker
 Karl Wennberg (1933–2007), svensk målare, grafiker och tecknare